Hirsholm kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Hirsholm, Frederikshavn, ö, Region Nordjylland,

Finland 

 Hirsholm, Korpo, ö, Åboland,